Список депутатов Верховного Совета Туркменской ССР 7-го созыва

Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 7-го созыва работали с 1967 по 1971 годы.

Всего 285 депутатов.



А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Х

Ч

Ш

Э

Ю

Я

Ссылки 
 Список депутатов

Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 7-го созыва